Mordant bezeichnet:

 pastose Ätzmittel, siehe Ätzen
 Salze, die schwerlösliche Komplexe bilden, siehe Fixierung und Beizen
 als älterer Begriff für Mordent eine musikalische Verzierung